El nombre Fuerteventura puede referirse a:

 Fuerteventura, isla de las Islas Canarias, España:
 Fuerteventura, volcán en la isla Fuerteventura de las Islas Canarias, España.
 Fuerteventura (2011), álbum de Russian Red.